Achleiten heißen folgende geographischen Objekte:

 Achleiten (Gemeinde Hermagor-Pressegger See), Ortsteil von Hermagor-Pressegger See, Bezirk Hermagor, Kärnten
 Achleiten (Gemeinde Strengberg), Ortsteil von Strengberg, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Achleiten (Gemeinde Esternberg), Ortsteil von Esternberg, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Achleiten (Gemeinde Freinberg), Ortsteil von Freinberg, östlich von Passau, Bezirk Schärding, Oberösterreich (wichtiger Flusspegel)
 Achleiten (Gemeinde Kematen), Ortsteil von Kematen an der Krems, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich
 Achleiten (Gemeinde Krenglbach), Ortsteil von Krenglbach, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Achleiten (Gemeinde Neukirchen), Ortsteil von Neukirchen am Walde, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Achleiten (Gemeinde Neumarkt), Ortsteil von Neumarkt im Mühlkreis, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Achleiten (Gemeinde Peuerbach), Ortsteil von Peuerbach, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Achleiten (Gemeinde Riedau), Ortsteil von Riedau, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Achleiten (Gemeinde Sankt Nikola), Ortsteil von St. Nikola an der Donau, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Achleiten (Gemeinde Schardenberg), Ortsteil von Schardenberg, südlich Passau, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Achleiten (Gemeinde Gersdorf), Ortsteil von Gersdorf an der Feistritz, Bezirk Weiz, Steiermark

sowie:
 Schloss Achleiten – diverse Schlösser und Burgen

Siehe auch:
 Achleithen